De Direction centrale du Renseignement intérieur (DCRI, Nederlands: Centrale Directie van Interne Inlichtingen) is een Franse inlichtingendienst die verantwoording verschuldigd is aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De DCRI is vanaf 1 juli 2008 officieel operationeel, na de fusie van de Direction centrale des Renseignements généraux en de Direction de la Surveillance du Territoire van de Franse politie.
Het hoofd van de DCRI is Patrick Calvar. Sinds 30 april 2014 is de DCRI vervangen door het DSGI ((Direction générale de la Sécurité intérieure)

Taken 
Het doel van de DSGI is het opsporen en neutraliseren van activiteiten van inlichtingendiensten van landen, tegengestelde organisaties of personen die zich bezighouden met spionage, sabotage, terroristische dreigingen of subversie. De DSGI combineert mogelijkheden van inlichtingen, gespecialiseerde gerechtelijke politie dat in staat is op te sporen en, indien nodig, het arresteren van individuen, groepen en organisaties van een subversieve aard. Overeenkomstig houden ze toezicht op mogelijke opkomende bedreigingen: nucleaire, biologische, chemische en ballistische dreigingen, alsmede dreigingen in de economische en industriële sector. Bovendien is de ontwikkeling van een samenleving afhankelijk is van informatie- en communicatietechnologie, dit rechtvaardigt de investering in de bestrijding van cybercriminaliteit.

De kerntaken van de DSGI zijn:
 Contraspionage
 Contraterrorisme
 Het tegengaan van cybercrime
 Toezicht houden op potentieel gevaarlijke groepen, organisaties en sociale fenomenen.

Organisatie 
De DSGI heeft een hoofdkwartier in Levallois-Perret en is verdeeld in acht departementen.

 Algemene zaken (Thierry Matta),
 Buitenlandse zaken (Eric Toucas),
 Contraspionage (Jean Petronille),
 Economische bescherming (Gilles Gray),
 Gewelddadige subversie (hervorming) (Françoise Bilancini),
 Inlichtingen techniek (Michel Pages),
 Ondersteuning (Jean-François Lelievre),
 Terrorisme (Michel Guerin),

Externe links 
 Officiële website van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken
 Officiële aankondiging van de oprichting op de website van de Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overheidsinstantie
Spionage
Geheime dienst
Levallois-Perret